Wyniki Grand Prix Danii 2001, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2001.

Były to siódme zawody o Wielką Nagrodę Danii.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Hans Clausen i Jesper B. Jensen). Kontuzjowanych Chrisa Louisa i Joe Screen'a zastąpili zawodnicy kwalifikowanej rezerwy Henrik Gustafsson i Grzegorz Walasek. W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (4) Jason Crump (Australia)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (21) Niklas Klingberg (Szwecja)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (8) Todd Wiltshire (Australia)
 (17) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (1) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (11) Peter Karlsson (Szwecja)
 (6) Leigh Adams (Australia)
 (13) Nicki Pedersen (Dania)
 (22) Matej Ferjan (Słowenia)
 (5) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (16) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (12) Carl Stonehewer (Wielka Brytania)
 (19) Brian Andersen (Dania)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (14) Rune Holta (Norwegia)
 (15) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (10) Chris Louis (Wielka Brytania) (26) Grzegorz Walasek (Polska)
 (20) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (18) Joe Screen (Wielka Brytania) (25) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (23) Hans Clausen (Dania)
 (24) Jesper B. Jensen (Dania)

Wyniki

Opis 
W Grand Prix zadebiutował Hans Clausen.

Klasyfikacja przejściowa 

Dania
2001
2001 w Danii
Sport w Vojens